Mužská dvouhra Western & Southern Open 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. V kvalifikaci si účast zajistilo osm z nich včetně jednoho šťastného poraženého. Obhájcem titulu byla světová dvojka Alexander Zverev, která na okruhu absentovala od červnového zranění kotníku z French Open. 

Daniil Medveděv a Rafael Nadal vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve dvouhře. Nadalova prohra ve druhém kole s Bornou Ćorićem znamenala, že Medveděv setrval na čele klasifikace i po skončení turnaje. Ćorić podesáté v kariéře porazil člena první světové pětky a ve vzájemných duelech s Nadalem se ujal vedení 3–2. 

Vítězem se stal 25letý Chorvat Borna Ćorić, jenž ve finále za 1.57 hodiny zdolal řeckou turnajovou čtyřku Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V úvodní sadě otočil průběh ze stavu 1–4 na gamy a ve vzájemných duelech se ujal vedení 2–1. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, stejně jako první v sérii Masters, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Ukončil tím šňůru tří finálových porážek a po výhře na antuce a trávě triumfoval i na tvrdém povrchu. Kvůli zranění ramena Ćorić nehrál od března 2021 jeden rok a klesl až na 152. místo žebříčku. Stal se tak nejníže postaveným šampionem turnaje Masters v historii. Překonal rekordní postavení 143. hráče světa Roberta Carretera, jenž si jediný kariérní titul odvezl z Hamburg Open 1996.

Ćorić se rovněž stal prvním tenistou od Mikaela Pernforse v roce 1993, který během jedné kalendářní sezóny vyhrál turnaj Masters 1000 i challenger po červnovém triumfu na parmském challengeru. Od zavedení kategorie ATP Masters 1000 v roce 1990 se to podařilo jen třem hráčům; třetím z nich byl Thomas Muster v sezóně 1992.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2022